Columbo steht für:
 Columbo, US-amerikanische Krimiserie
 columbo, Nickname des belgischen Pokerspielers Pierre Neuville (* 1943)
 Columbo (Lied), Lied der österreichischen Popgruppe Wanda

Siehe auch:
 Colombo (Begriffsklärung)
 Columbu